Aceasta este o listă a orașelor din Columbia. Cel mai mare oraș al Columbiei este capitala sa, Bogotá, care are o populație de 7.776.009 de locuitori. Celelalte orașe principale sunt Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla și Cartagena de Indias. Tabelul de mai sus reprezintă orașe cu populație mai mare decât 100.000 de locuitori.

Sursă 
  Departamentul Administrativ Național de Statistica

 
Columbia